Річки:
 Гнила Липа — притока Дністра (Львівська область, Івано-Франківська область)
 Гнила Липа — притока Стиру (Волинська область)
Гнила Липа (права притока Золотої Липи)
Заказник:
 Гнила Липа — гідрологічний заказник (Волинська область)